Фридрих Шур  (; 27 января 1856 — 10 марта 1932)— немецкий . 

Родился в Кротошине (провинция Позен в Пруссии), в принявшей протестантство еврейской семье. В 1875 году начал учиться в университете в Бреслау, затем перешёл в Берлинский университет, где слушал лекции Карла Вейерштрасса, Эрнста Эдуарда Куммера, Леопольда Кронекера и Густава Кирхгофа. После окончания в 1879 году Берлинского университета до 1888 года он работал в Лейпцигском университете (доцентом с 1885 года). 

В 1888—1892 годах был ординарным профессором Дерптского университета. В 1892 году стал профессором начертательной геометрии в техническом университете Ахена, а в 1897 году — в университете Карлсруэ, где в 1904/1905 уч. году был ректором. 

В 1909 году он стал профессором Страсбургского университета. После Первой мировой войны французские власти уволили его и в 1919 году он стал профессором в университете Бреслау, где когда-то начинал своё обучение. В 1924 году он вышел в отставку.

Фридрих Шур был избран 21 апреля 1902 года членом Леопольдины. В 1912 году за монографию «Основания геометрии» (1909) он получил Международную премия имени Н. И. Лобачевского.

Его научные интересы находились в области теории лучевых комплексов и групп преобразований. В геометрии он развивал идеи, высказанные Д. Гильбертом. В 1909 году, следуя идеям Фалеса и Клейна, он разработал систему аксиом геометрии, основанную на рассмотрении движений: в частности, вместо группы аксиом конгруэнтности Гильберта он предложил группу из трёх аксиом движения. Ф. Шур является автором важных работ по римановым пространствам постоянной кривизны; доказал теорему о точечном пространстве кривизны для этих пространств. Он также исследовал представления линейных дробных подстановок. Изучил (1906) фундаментальную проблему индекса (индекс Шура).

Примечания

Источники 
 Фридрих Шур 
 Шур Фридрих  на Math.ru
 Биография

Ссылки 
 Friedrich Heinrich Schur 

Выпускники Берлинского университета
Преподаватели Лейпцигского университета
Профессора Императорского Дерптского университета
Преподаватели Технологического института Карлсруэ
Преподаватели Страсбургского университета
Преподаватели Вроцлавского университета
Лауреаты премии имени Н. И. Лобачевского
Члены Леопольдины
Председатели Немецкого математического общества